Kleine Brüder steht für folgende Ordensgemeinschaften:
Kleine Brüder Jesu	um Charles de Foucauld 
Kleine Brüder vom Evangelium um Charles de Foucauld 
Kleine Brüder vom Lamm der Dominikaner
Siehe auch
Fratizellen